Il termine Gibbone  entra nella denominazione italiana delle specie appartenenti ai generi Hylobates e Nomascus. Inoltre il termine è usato nel linguaggio comune per indicare genericamente tutte le scimmie della famiglia Hylobatidae. 

Si distinguono le seguenti specie (tra parentesi il nome scientifico): 
Gibbone agile (Hylobates agilis)
Gibbone cenerino (Hylobates moloch)
Gibbone dal berretto (Hylobates pileatus)
Gibbone dalle mani bianche (Hylobates lar)
Gibbone delle Mentawai (Hylobates klossii)
Gibbone di Müller (Hylobates muelleri)
Gibbone dal ciuffo (Nomascus concolor)
Gibbone dalle guance bianche (Nomascus leucogenys)
Gibbone dalle guance rosa (Nomascus gabriellae)
Gibbone di Hainan (Nomascus hainanus)

Altri progetti